Bolonha, Itália
 Bolonha-sobre-o-Mar, França
 Vidin, Bulgária
 Banoštor, Sérvia

Desambiguação